BMW F22 — автомобили в кузовах купе и кабриолет от немецкого автопроизводителя BMW, входящие во 2-ю серию BMW. Производятся с ноября 2013 года по июль 2021 года.

Несмотря на то, что F22 является преемником купе 1-й серии, он выпускается именно во 2-й серии BMW. Название, присвоенное 2-й серии, следует в соответствии с рациональной системой обозначений моделей BMW — нечётные числа присваиваются традиционным четырёхдверным моделям, в то время, как чётные — спортивным купе и кабриолетам. Выпускались следующие модели: 218d, 220d, 220i, 225d, 228i,M235i,M240i.

История 

Автомобиль был представлен в 2014 году на Североамериканском международном автосалоне и затем на 13-м Пекинском международном автосалоне.

Первоначально модельный ряд состоял из моделей 220i, M235i (326 л. с.) и 220d. Модели 218d (143 л. с.) и 225d (218 л. с.) были добавлены в марте 2014 года. Модели 228i (245 л. с.), M235i xDrive (326 л. с.) были добавлены летом 2014 года.
Изначальный модельный ряд для североамериканского и канадского рынков включал модели 228i (243 л. с.) и M235i (324 л. с.).

Продажи в Великобритании стартовали в марте 2014 года. Первоначально модельный ряд включал 220i (184 л. с.), M235i (326 л. с.) и 220d (184 л. с.). Модель 228i была добавлена летом 2014 года.

Оснащенный 3,0-литровым рядным шестицилиндровым мотором с одной турбиной, M2 выдаёт 370 л. с. (272 кВт) при 6500 об/мин с максимальными оборотами до 7000 об/мин. Момент составил 465 Нм между 1400-5560 об/мин.

В 2016 году было представлено купе BMW M2, оснащенное доработанным рядным шестицилиндровым бензиновым мотором N55 объёмом 3,0 литра с одним турбокомпрессором. Мощность силового агрегата составляет 370 л. с. Также автомобиль отличается от стандартного купе иными подвесками, по конструкции аналогичными тем, которые применяются на моделях BMW M3 и BMW M4.

2015 BMW 228i 
Пакет 2015 BMW 228i, который включает в себя адаптивную M подвеску уменьшенную на 10 мм, шины Michelin Pilot Super Sport на уникальных литых 18-дюймовых дисках, с механической рулевой рейкой BMW Variable Sport Steering и M спортивными тормозами (четырёх-поршневые передние суппорты, двух-поршневые задние суппорты, 13,4/13,6-дюймовые передние/задние тормозные диски, темно-синие суппорты с логотипом M), стали доступными с июля 2014 года (производство) для обоих моделей купе BMW 228i с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой спортивной автоматической коробками передач. 2015 BMW 228i с пакетом Track Handling Package была представлена в 2014 году на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

BMW M235i Racing 
M235i Racing является гоночной версией 2 серии от подразделения BMW Motorsport. Автомобиль имеет 3,0-литровый рядный шести-цилиндровый мотор с максимальной мощностью 333 л. с. (245 кВт). В отличие от обычной версии M235i, версия Racing отличается более жесткими (спортивными) настройками ABS, ESP, DTC.

BMW M2 (F87) 

В октябре 2015 года, компания представила купе BMW M2 на Североамериканском автосалоне в Детройте. Производство модели началось в конце 2015 на заводе в Лейпциге, а продажи — весной 2016 года.

Автомобиль с рядным шестицилиндровым бензиновым турбодвигателем BMW N55 объёмом 3,0 литра развивает мощность 370 л. с. (272 кВт). С 6-ступенчатой механической коробкой передач M2 разгоняется до 100 км/ч за время 4,5 секунды, либо за 4,3 секунды с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч, но ограничение, в качестве опции, может быть увеличено до 270 км/ч.

Выпуск купе BMW M2 первого поколения завершился в 2021 году.
В 2022 году компания собиралась представить модель для участия в чемпионате мира MotoGP в качестве автомобиля безопасности для мотогонок. Это гоночная модификация — спорткар BMW M2 CS Racing. В основе серийное купе BMW M2 CS.

Характеристики

Двигатели

Маркетинг 
В рамках рекламной кампании BMW в США, рекламный ролик с BMW 2 серии под названием «Факел» показывался на канале NBC до и во время вещания Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Примечания

Ссылки 

 BMW 2 на официальном сайте компании

F22